Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dejan Petrović e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Gianluca Pozzi 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Dejan Petrović /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)
 Tuomas Ketola /  Alexander Peya (quarti di finale)

 John Hui /  Anthony Ross (primo turno)
 Graydon Oliver /  Nick Rainey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 2002